Paonaupactus sobrinus — ископаемый вид жесткокрылых насекомых из рода Paonaupactus семейства долгоносики (Curculionidae). Обнаружены в эоценовом балтийском янтаре Дании.

Описание 
Длина тела 4,5 мм, ширина 1,75 мм, высота 1,65 мм. Усики 9-члениковые, булава состоит из 1 сегмента. Скапус усиков длинный, достигает середины проторокса. Вид был впервые описан в 1972 году и несколько раз менял систематическое положение. От двух других близких видов из балтийского янтаря отличается строением усиков, глаз и груди и размерами. Вместе с видами ,  и  включён в состав рода .

Примечания

Литература 
 Morimoto K., Kojima H., Miyakawa S. (2006). The insects of Japan. Volume 3. Curculionoidea: general introduction and Curculionidae: Entiminae (part 1). Phyllobiini, Polydrusini and Cyphicerini (Coleoptera). Touka Shobo Co. Ltd., Fukuoka, iv + 406 pp.
 Voss E. 1953. Einige Rhynchophoren der Bernsteinfauna (Col.). Mitteilungen aus dem Geologisch-Paläontologischen Institut der Universität Hamburg 22:119-140.

Ссылки 
 Curculionidae на сайте Энциклопедия жизни eol.org

†
Вымершие долгоносики
Насекомые эоцена
Инклюзы скандинавского янтаря из Дании
Животные, описанные в 1973 году